Dokolo (district), een district in het noorden van Oeganda
 Dokolo (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Dokolo